Tännicht (v. Tanne) bezeichnet veraltet ein Waldstück.

Davon abgeleitete Orts- und Flurnamen in Sachsen:
 Tännicht (Sohland an der Spree) (Neuobersohland), Ortsteil von Sohland an der Spree
 Tännicht, ein alter Rittergutswald bei Rochwitz
 Tännicht, ein Waldstück bei Oberpoyritz
 Tännicht, ein Waldstück bei Sayda
 Tännicht (Hammer) in Schwarzbach (Elterlein)
 Tännicht (Tharandter Wald), ein Berg () im Tharandter Wald
 Blasewitzer Tännicht, siehe Waldpark Blasewitz
 Kaditzer Tännicht, siehe Dresdner Heide
 Tolkewitzer Tännicht, siehe Tolkewitz